Peter Abrahams – scrittore statunitense, nato nel 1947
 Peter Abrahams – scrittore sudafricano, nato nel 1919